La Liga de Aislamiento Quarren era una organización ficticia del universo de ficción de La guerra de las galaxias. Era una asociación dirigida por los quarrens, establecida en el planeta Mon Calamari y aliada con la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon.
Era liderada por el senador quarren Tikkes. Aunque los quarren eran aislacionistas, nunca se molestaron con la representación galáctica.

Historia 

Los quarren minaron los fondos de sus océanos de su planeta natal por los minerales de los que los mon calamari hacían sus ciudades flotantes y naves.

Cuando los quarren se aliaron con el Gremio de Comercio, ganaron un increíble apoyo político. El Gremio de Comercio fue capaz de asegurar a una mayoría de quarrens en el Consejo de Mon Calamari e incluso establecer al corrupto senador Tikkes por varios mandatos.

Luego, el senador Tikkes fue expuesto como un oficial corrupto durante la crisis separatista, y evadió la persecución de la República huyendo a espacio separatista. Comprometió los recursos de su planeta a la creciente Confederación y fue uno de los fundadores del movimiento. Pero Tikkes no volvió a representar a su pueblo en el Senado desde que un quarren pro-republicano, Tundra Dowmeia, fue elegido senador después del retiro de este. El enfrentamiento político resultante encendió la chispa de una guerra civil en Mon Calamari, y los seguidores de Tikkes se volvieron conocidos como la Liga de Aislamiento Quarren.

La Liga buscó purgar toda presencia republicana de su planeta natal, por lo cual se sublevó contra el gobierno planetario. Los separatistas quarren se unieron con barones mineros quarren que habían prosperado gracias a los fondos del Gremio de Comercio, y fueron capaces de ganar apoyo a cambio de continuos cargamentos de minerales a los demás gremios y compañías. Tikkes además firmó un tratado con el Conde Dooku, el cual resultó favorable para la Liga, obteniendo vehículos de asalto subacuáticos suplementados por la Federación de Comercio y la Tecno Unión como el subcaza droide manta, subcargadores y minisubs.

En el conflicto que siguió, los Caballeros Mon Calamari hicieron su mejor esfuerzo para defender sus ciudades y su Consejo Mon Calamari. La República, en la forma de una fuerza de soldados clones buzos liderada por Kit Fisto, llegó para participar en la batalla. Las fuerzas de la Liga de Aislamiento Quarren fueron derrotadas en la batalla de Mon Calamari. A pesar de esto, los quarren continuaron ayudando a la Confederación. Una organización de quarrens exiliados, los Cuerpos Voluntarios de Ingeniería de la Liberación de Dac (CVILD), construían naves de guerra para la causa separatista, los cuales los apoyaban. Esta compañía así como la Liga fueron clausuradas después de que Darth Vader asesinó a Tikkes y los otros líderes del Consejo Separatista.

Organizaciones de Star Wars